Партия любителей пива:

 Партия любителей пива (Россия)
 Партия любителей пива Белоруссии
 Польская партия любителей пива
 Пивная партия (Австрия)